Imposto de importação - no Brasil
Dois - em numeração romana (Unicode: "Ⅱ", 0x2161; "ⅱ", 0x2171)
Ii (Finlândia) - município do norte da Finlândia
II (álbum de Boyz II Men)
II (álbum de Maylene and the Sons of Disaster)

Desambiguações de siglas
0002
Desambiguações de topônimos